Ибрахим ибн Йакуб ал-Исра’или ат-Тартуши (ок. 912, Тортоса — 966) — арабоязычный еврейский путешественник из мусульманской Испании; автор путевых записок. Рассказ Ибрахима о славянах — наиболее полное из сохранившихся в восточной географической литературе описаний Западной и Центральной Европы. Труды Ибрахима не сохранились, однако известны цитаты из них у других авторов.

Жизнеописание 
Еврей по происхождению, долго жил в испанской Тортосе, находился в тесном контакте с халифами арабского двора в Испании. В 965/966 году прибыл в составе преследовавшего политические и торговые цели посольства халифа ко двору Оттона I в Магдебург, посетил полабские славянские земли (двор князя Накона в области ободритов), затем двинулся через территорию лужицких сербов в Прагу.

Поскольку неизвестны цели совершённых Ибрагимом путешествий, то предполагают, что Ибрагим был торговцем лошадьми или рабами; не исключено также, что он совершал разведку для халифата Омейядов в Испании, в ввиду потенциального получения информации от евреев Европы.

После возвращения Ибрагим составил описание своего путешествия. Заметки Ибрагима сохранились только в отрывках в составе трудов более поздних авторов. Так, его описания земель западных славян, упоминания о русах, хазарах, печенегах, сведения о Германии, Франции, Испании сохранились в составе «Книги путей и государств» ал-Бакри (XI в.), сочинений  (XI в.), ал-Казвини (XIII в.),  (XV в.)

Последнее издание сведений Ибрагима, изложенных у аль-Бакри в составе его «Книги путей и государств» (1068), было найдено в 1875 году Шарлем Шефером. Текст Ибрагима из этого сочинения извлёк лейденский ориенталист де Гуйе, затем в 1878 году Виктор Розен и Арист Куник опубликовали этот текст и комментарий к нему на русском языке.

Его краткий, умело составленный очерк о славянах — ценный источник для истории славян вообще и западных в частности. Следует отметить, что в 13 милях от Нейберга, близ Титмара, он нашёл «еврейскую солеварню» — вероятно, в Дюрренбергене на Заале. Говоря о королевстве Болеслава Богемского, Ибрагим упоминает еврейских купцов, приезжавших туда вместе с мусульманскими купцами из Венгрии. Записки путешественника представляют большой интерес для изучения экономической деятельности евреев в X веке.

Идентификация 
До конца первой трети XX века существовала версия о двух одноимённых путешественниках в Германию, однако подробное изучение текста показало её ошибочность.

Личность Ибрахима Ибн Йа’куба долгое время была объектом научной дискуссии. В конце XIX в., когда известны были лишь трактаты ал-Бакри и ал-Казвини, в первом из которых путешественник назывался Ибрахимом Ибн Йа’кубом, а во втором — Ибрахимом Ибн Ахмадом ат-Туртуши, отнесение всех фрагментов к одному человеку не было очевидным. В Ибрахиме Ибн Йа’кубе следует видеть иудея, тогда как Ибрахим Ибн Ахмад — скорее всего, мусульманин. Долгое время , посвятивший Ибрахиму ряд работ, настаивал на том, что путешественников было двое, причём они входили в состав посольства к германскому королю Оттону I Великому из Северной Африки или разных посольств из Северной Африки и Андалусии. Ситуация прояснилась только в конце 30-х гг. XX в., когда были обнаружены некоторые новые материалы. В новооткрытой рукописи трактата ал-Бакри Ибрахим именовался Ибрахим Ибн Йа’куб ал-Исра’или ат-Туртуши. Параллельно Э. Леви-Провансаль издал выдержки из географии ал-Химйари, где путешественник фигурировал как Ибрахим Ибн Йусуф, а во французском переводе ошибочно — Ибрахим Ибн Йахйа. Вероятность появления трёх разных Ибрахимов ничтожна, и Т. Ковальский заключил в 1946 г., что Ибрахим, упоминаемый и цитируемый у ал-Бакри, ал-Казвини и ал-Химйари, — одно и то же лицо. Этот вывод подкрепляется и ещё одним источником, который в 1946 г. не был издан, — трактатом ал-'Узри, где приводится фрагмент, восходящий к Ибрахиму Ибн Йа’кубу ал-Исра’или ат-Туртуши. Имя Ибрахим Ибн Йа’куб ал-Исра’или ат-Туртуши ныне общепринято в литературе.

Примечания

Издания 
 The Geography of al-Andalus and Europe: From the Book «AlMasalik wal-Mamalik» [the Routes and the Countries] by Abu 'Ubayd al-Bakri (d. 487/1094) / Critical edition by Abdurrahman Ali El-Hajji. Beirut, 1968;
 Kitab al-Masalik wa-l-Mamalik d’Abu 'Ubaid al-Bakri / Edition critique avec introduction et indices A. P. Van Leeuween et A. Ferre. Tunis, 1992. Vol. I—II.

Переводы фрагментов о славянах

Литература 
 «Ibrāhīm Ibn Ya‘qūb Al-Isrā’īlī Al-Turṭushi» Complete Dictionary of Scientific Biography. 2008. Encyclopedia.com.
 
 Источниковедение истории южных и западных славян (феодальный период). — , 1999. — С. 17—18.
 Labuda G. Ibrāhīm ibn Yaʿḳūb // Lexikon des Mittelalters (нем.). — Stuttgart: J. Metzler, 1999. — Bd. V. — S. 321—322
 
 
 
 

Родившиеся в 910-е годы
Арабские географы
Историки X века